HBT bezeichnet:
 den ,
 Homo-Bi-Trans, eine Pride, die 2006 in Stockholm stattfand, 
 die Bahnstrecke Haifa–Beirut–Tripoli,
 den Hanbury Brown-Twiss-Effekt in der Quantenoptik,
 den Aufbau des Hanbury Brown-Twiss-Experiments in Astronomie und Quantenoptik, 
 ein „Homeprinted Baggage Tag“, ein Kofferanhänger für Flugreisen, den der Passagier selbst zu Hause ausgedruckt hat. 
 Polizeihubschrauberstaffel Thüringen (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

HBT